Khater steht für:

 Boneh-ye Khater, Ort im Howmeh Rural District, Iran
 Nazlet Khater, Ort in Ägypten	
 Ouâdi Beït Khâter, Wasserlauf im Libanon

Khater ist der Name folgender Personen:

 Akram Fouad Khater (* 1960), US-amerikanischer Historiker
 Subait Khater (* 1980), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Fawaz Al Khater (* 1981), katarischer Fußballspieler	
 Lolwah Al-Khater, katarische Diplomatin
 Mohammed bin Khater Al Khater, Diplomat
 Murshed Khater (1888–1962), syrischer Arzt, Hochschullehrer und Politiker
 Nayef Mubarak Al Khater (* 1978), Katarischer Fußballspieler	
 Suleiman Khater (1961–1986), ägyptischer Soldat und Mörder (Ras Burqa Massaker)

Siehe auch:
 Kater
 Chater